Това е списък на кметовете на град Дряново.

Списък

Източници 
 

 
Дряново